Ferula communis är en flockblommig växtart som beskrevs av den österrikiske botanikern János Johann A. Heuffel. Ferula communis ingår i släktet stinkflokesläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Stinkflokesläktet
communis